Hymenodiscus coronata is een zeester uit de familie Brisingidae.

De wetenschappelijke naam van de soort werd, als Brisinga coronata, in 1872 voor het eerst gepubliceerd door Georg Ossian Sars.

Brisingida